Галакси може да се отнася за:
 Форд Галакси (1995), модел леки автомобили
 Форд Галакси (1959), модел леки автомобили
 C-5 Галакси, модел транспортни самолети
 Галакси (модул), проектен космически модул
 Лос Анджелис Галакси, американски футболен отбор
 Галакси (списание) – американско списание за научна фантастика Galaxy Science Fiction